Барсум:

 Барсум — название планеты Марс в фантастическом мире, созданном Эдгаром Райсом Берроузом.
 Барсум — село в Шамкирском районе Азербайджана.